En botanique, 
 un herbier est une collection de plantes séchées qui sert à l'étude des plantes, et principalement à la systématique.
 un herbier, ou  herbier artificiel est un ouvrage composé de planches illustrant des plantes principalement médicinales. 
 En écologie et botanique, un herbier est une prairie subaquatique formée de plantes marines ou dulçaquicoles (algues ou phanérogames).
 voir aussi : herbiers marins
 Au Moyen Âge, « herbier » était aussi synonyme de « chapelier de fleurs », plein métier consistant à cultiver dans des « courtils » (jardins) des fleurs qui à la belle saison, servaient à confectionner des coiffures qui, selon les chroniqueurs médiévaux et les enluminures, étaient appréciées des hommes tant que des femmes.

Autre 
  Marcel L'Herbier (1888-1979) est un cinéaste français.
 Les Herbiers est une commune de Vendée.